Kadett steht für:

 Kadett, historische Bezeichnung für den Zögling einer Kadettenanstalt oder den Angehörigen des Kadettenkorps
 Kadett (Schiff), 1902 gebauter Küstendampfer
 Verkehrskadett, ehrenamtliche Helfer bei der Verkehrsregelung
 eine Altersklasse im Amateurboxen, siehe Boxen #Altersklassen
 eine Pkw-Modellreihe von Opel, siehe Opel Kadett/Astra

Siehe auch:
 Cadet (Begriffsklärung)
 Kadetten
 Seekadett (Begriffsklärung)